Flash Airlines — бывшая частная авиакомпания, базировавшейся в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

Компания владела двумя самолётами Boeing 737-300 и осуществляла недорогие чартерные рейсы как внутри Египта, так и между ним и другими странами.

3 января 2004 года, один из самолётов авиакомпании упал в Красное море, вскоре после взлёта из Шарм-эш-Шейха.

В ходе расследования, в действиях компании были обнаружены три нарушения:
 У пилотов не было кислородных масок
 У пассажиров было мало кислорода
 Некоторые приборы в кабине не работали

Однако, окончательной причины крушения названо не было, так как самолёт затонул на большой глубине, и бо́льшая часть обломков была недоступна для обследования. В итоге, в том же 2004 году компания прекратила существование.

Примечания 

Упразднённые авиакомпании Египта
Появились в 1995 году в Египте
Авиакомпании, основанные в 1995 году
Авиакомпании, упразднённые в 2004 году
Организации Шарм-эш-Шейха
Транспорт Шарм-эш-Шейха